Berufsschulzentrum steht für

 Berufsschulzentrum August von Parseval Bitterfeld-Wolfen in Bitterfeld-Wolfen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 Berufsschulzentrum (Hannover) oder auch: BBS-Campus in Hannover, Niedersachsen
 Staatliches Berufsschulzentrum Ilmenau, (kurz: SBSZ) in Ilmenau, Thüringen
 Berufsschulzentrum Riesstraße in München, Bayern